Kanning ist der Name von 

 Uwe Kanning (* 1966), deutscher Psychologe
 Kanning (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Canning